Pacific Life Open 2008 (kobiety)
 Pacific Life Open 2008 (mężczyźni)